Mahr steht für:

 Mahr, ein mythisches Fabelwesen, siehe Nachtalb
 Mahr (Brixen), eine Fraktion der Stadt Brixen
 mahr (arabisch), bei islamischen Heiraten vereinbarte Brautgabe, siehe Morgengabe

Unternehmen:
 Mahr-Gruppe (mit Mahr GmbH), Unternehmensgruppe der Fertigungsmesstechnik mit Hauptsitz in Göttingen
 Brauerei Mahr, Brauerei in Bamberg
 Theod. Mahr Söhne GmbH, Unternehmen der Wärme-, Lüftungs- und Klimatechnik in Aachen

Mahr ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mahr (1887–1951), österreichischer Archäologe und Nationalsozialist
 Albrecht Mahr (* 1943), deutscher Psychoanalytiker und Organisator von Kongressen zur Friedensarbeit
 Alexander Mahr (1896–1972), Ordinarius für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien
 Beate Mahr (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Bernd Mahr (1945–2015), deutscher Informatiker
 Carl Mahr (1900–1991), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Curt Mahr (1907–1978), deutscher Komponist und Akkordeonist
 Franz Anton Mahr (1830–1891), böhmischer Komponist und Militärkapellmeister
 Fred Mahr (1907–1980), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Georg Mahr (1889–1967), deutscher Bildhauer und Schriftsteller zahlreicher Frankfurter Lokalgeschichten
 Gustav Mahr (1858–1930), böhmischer Komponist und Militärkapellmeister
 Gustav Mahr (Archäologe) (1922–2012), deutscher Archäologe
 Hans Mahr (* 1949), österreichischer Journalist und Medienmanager
 Hermann Mahr (1874–1945), deutscher Architekt
 Herwig Mahr (* 1959), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Johann Christian Mahr (1787–1869), Geologe
 Johannes Mahr (* 1941), deutscher Literaturwissenschaftler
 Käthe Mahr-Köster (1886–1950), deutsche Malerin
 Karl Mahr (1890–1944/45), deutscher Grafiker und Holzschneider
 Kurt Mahr (1934–1993), deutscher Schriftsteller und Perry-Rhodan-Autor
 Manfred Mahr (* 1955), deutscher Politiker der Grün-Alternativen Liste (GAL)
 Markus Mahr (* 2000), österreichischer Handballspieler
 Melchior Mahr (1789–1842), Abt von Stift Tepl
 Moritz Mayer-Mahr (1869–1947), Pianist und Hochschullehrer
 Timothy Mahr (* 1956), Us-amerikanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Walter Mahr (* 1965), deutscher Geigenbaumeister und Luthologe
 Wolfgang Mahr (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Maar (Begriffsklärung)
 MAR (Begriffsklärung)
 Maar (Begriffsklärung)
 Marr